Взморник малый, или Взморник Нольта (), — вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Корневище сплюснутое, разветвленное, ползучее, 0,5—2 мм в диаметре; с тонкими корнями, по 1—2 в каждом узле. Вертикальные вегетативные побеги отходят от корневища как боковые побеги, укороченные. Стебель слабоветвистый. Листья плоские, линейные, цельнокрайные, (6) 20—30 (50) см длиной, 0,5—2 мм шириной, с 1—3 параллельными жилками. Верхушка листа всегда выемчатая, часто асимметричная. Листовое влагалище открытое, с 2 ушками.

Соцветия малоцветковые, початковидные, длиной до 3 см, в незамкнутом влагалище, с (3) 6—12 цветками на генеративных побегах 10—15 (20) см длиной. Плод односемянной, овальный или эллипсоидальный, продольно-бороздчатый, зеленовато-коричневый, гладкий, 1,5—2,0 мм длиной; семенная кожура гладкая.

Таксономия 
, Fl. Dan. 12 (35): 1, t. 2041 (1832).

Вид назван в честь немецкого ботаника Эрнста Фердинанда Нольте.

Синонимы

Примечания

Литература 
 
 

Взморниковые
Водные растения
Флора Европы
Таксоны растений, названные в честь людей